Thomas Mayer – economista statunitense di origine austriaca (1927-2015)
Thomas F. Mayer – saggista e storico statunitense (1951-2014)
Thomas Mayer – economista tedesco (1954-)
Thomas Mayer – motociclista tedesco (1982-)
Thomas Mayer – calciatore tedesco (1984-)
Thomas Mayer – calciatore austriaco (1995-)